

Montcarra, commune française de l'Isère
 Montcarra, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Saint-Chef